Volkersdorf heißen folgende geographische Objekte:

 Volkersdorf (Jetzendorf), Ortsteil der Gemeinde Jetzendorf, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Volkersdorf (Radeburg), Ortsteil der Stadt Radeburg, Landkreis Meißen, Sachsen
 Volkersdorf (Sachsen bei Ansbach), Ortsteil der Gemeinde Sachsen bei Ansbach, Landkreis Ansbach, Bayern
 Volkersdorf (Wachenroth), Ortsteil des Marktes Wachenroth, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Volkersdorf (Wüstung), abgegangener Ort bei Bad Blankenburg, Thüringen

 Volkersdorf (Gemeinde Kilb), Ortschaft von Kilb, Niederösterreich
 Volkersdorf (Gemeinde Enns), Katastralgemeinde und Ortschaft von Enns, Oberösterreich
 Volkersdorf (Gemeinde Lembach), Ortschaft von Lembach im Mühlkreis, Oberösterreich
 Volkersdorf (Gemeinde Eggersdorf), Ort bei Eggersdorf bei Graz, Steiermark

Volkersdorf ist der Name folgender Personen:
 ein Adelsgeschlecht in Oberösterreich, siehe Volkenstorfer (Adelsgeschlecht)

 Georg II. von Volkersdorf († um 1475), Diplomat
 Sigismund I. von Volkersdorf († 1461), Erzbischof von Salzburg (1452–1461)

Siehe auch:
 Volksdorf
 Wolkersdorf
 Volkenstorf 
 Volkenstorfer